Murasson é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Aveyron. Estende-se por uma área de 40,25 km².

Demografia

Comunas de Aveyron